Das 22. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 27. Juni bis zum 4. Juli 1976 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal gewann bei den Herren die erste Mannschaft der DDR mit Thomas Emmrich und Andreas John. Emmrich gewann als Titelverteidiger dann auch das Herreneinzel und die beiden standen zusammen im Doppelfinale, das gegen die beiden Tschechoslowaken Stanislav Birner und Jaroslav Čech verloren ging. John erreichte zudem das Halbfinale im Einzel. Bei den Damen wurde der Nationen-Pokal von der Tschechoslowakei gewonnen durch Mária Kočišková und Jana Sedláčková. Sedláčková gewann dann auch das Dameneinzel. Das Damendoppel ging an die beiden Polinnen Barbara Olsza und Danuta Szwaj.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 20. Jahrgang (1976), Heft 4 (fälschlicherweise mit 21. Jahrgang bezeichnet)

1976
Tennisturnier 1976
Tennisturnier in Zinnowitz